Finał K-1 World Grand Prix 2010 (FieLDS K-1 World Grand Prix 2010 Final) − osiemnasty turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 WGP został Holender Alistair Overeem, będący również mistrzem Strikeforce w MMA. Tym samym stał się pierwszym w historii zawodnikiem sportów walki, który równocześnie znalazł się w posiadaniu prestiżowych tytułów mistrzowskich w kick-boxingu i MMA.

Uczestnicy 
Ośmiu uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 2 października 2010 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 2010 Final 16.

Walki 
Zestawienie par ćwierćfinałowych zostało dokonane podczas losowania, które odbyło się 4 października 2010 roku w Seulu.

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, ExtR Dec – decyzja sędziów po dodatkowej rundzie,  KO – nokaut

Walka otwarcia (3x3 min):
  Tsutomu Takahagi vs  Hidekazu Kimura – Takahagi przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-27)

Walka rezerwowa (3x3 min Ext.1R):
  Ewerton Teixeira vs  Errol Zimmerman – Teixeira przez jednogłośną decyzję (30-28, 30-28, 30-28)

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Peter Aerts vs  Mighty Mo – Aerts przez KO (2 nokdauny), 2:20 1R
  Semmy Schilt vs  Kyotaro – Schilt przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-28)
  Gökhan Saki vs  Daniel Ghiţă – Saki przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (30-30, 29-30, 30-30; 10-9, 10-9, 10-9)
  Alistair Overeem vs  Tyrone Spong – Overeem przez jednogłośną decyzję (29-27, 29-28, 29-27)

Pożegnalna walka Fujimoto (3x3 min Ext.1R):
  Hesdy Gerges vs  Yūsuke Fujimoto – Gerges przez KO (3 nokdauny), 1:41 1R

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Peter Aerts vs  Semmy Schilt – Aerts przez decyzję większości (29-29, 30-29, 30-29)
  Alistair Overeem vs  Gökhan Saki – Overeem przez KO (kopnięcie w korpus), 2:33 1R

Super walka (3x3 min Ext.1R):
  Siergiej Charitonow vs  Jaideep Singh – Singh przez KO (prawy sierpowy), 2:58 1R

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Alistair Overeem vs  Peter Aerts – Overeem przez KO (ciosy pięściami), 1:07 1R

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki

2010 w sporcie
Turnieje K-1
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)